Carlos Castillo puede referirse a:
 Carlos Castillo Armas (1914-1957), militar y político guatemalteco - Presidente de Guatemala (1954-1957);
 Carlos Castillo Mattasoglio (1950-), sacerdote católico peruano, arzobispo de Lima y primado del Perú;
 Carlos Castillo Peraza (1947-2000), periodista y político mexicano;
 Carlos Castillo Quintero (1966-), poeta, narrador, ensayista y editor colombiano;
 José Carlos Castillo García-Tudela (1908-s/d), futbolista español;
 Carlos Castillo Ortiz (1975-), futbolista (delantero) colombiano;
 Carlos Rafael Castillo (1977-), futbolista (mediocampista) guatemalteco;
 Carlos Castillo, teniente de la Fuerza Aérea Argentina, muerto en combate en la guerra de las Malvinas.
 Memorial Carlos del Castillo' (desde 1999), regata de vela, en Gijón, España.